Fennellomyces är ett släkte av svampar. Fennellomyces ingår i familjen Syncephalastraceae, ordningen Mucorales, divisionen oksvampar och riket svampar.

Källor

Oksvampar
Fennellomyces